Саккетти () — итальянская фамилия. Носители:

 Саккетти, Александр Ливериевич (1881—1966) — учёный в области истории правовых и политических учений.
 Саккетти, Джованни Баттиста (1690—1764) — итальянский архитектор, работавший в Испании.
 Саккетти, Ливерий Антонович (1852—1916) — историк и теоретик музыки, муз. критик, педагог, отец Александра Саккетти.
 Саккетти, Ромео (род. 1953) — итальянский тренер, бывший профессиональный баскетболист.
 Саккетти, Франко (; ок. 1330—1400) — итальянский поэт и писатель.